Newton County kan syfta på ett flertal olika countyn i USA

 Newton County, Arkansas 
 Newton County, Georgia 
 Newton County, Indiana 
 Newton County, Mississippi 
 Newton County, Missouri 
 Newton County, Texas